Jméno Alžběta Lucemburská označuje vícero osob:
 Alžběta Lucemburská – dcera římského císaře a českého a uherského krále Zikmunda, manželka římsko-německého, českého a uherského krále Albrechta II.
 Alžběta Lucemburská (1358–1373) – dcera římského císaře a českého krále Karla IV., manželka rakouského vévody Albrechta III.
Alžběta Lucemburská (* 1922) – dcera lucemburské velkovévodkyně Šarloty, manželka Franze Ferdinanda Hohenberga
Alžběta Lucemburská (1901–1950) – lucemburská princezna, po sňatku s Ludvíkem Filipem z Thurn-Taxisu se stala princenou Thurn-Taxiskou.